Та́нья Кю́ллияйнен (; род. 30 января 1993, Балтимор, США) — финская пловчиха, имеющая также американское гражданство; член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.

Родилась в финско-американской семье (отец — финн, мать — американка), однако по-фински говорит не очень хорошо. Рост пловчихи — всего 155 см.

Представляет балтиморский клуб Loyola-Blakefield Aquaticsia, а в Финляндии — Raision Urheilijat.

Примечания 

Пловцы Финляндии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года